Hylis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Des Gozis 1886. Hylis ingår i familjen halvknäppare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Halvknäppare
Hylis